A RBT, Rede Brasileira de TeleInformática, criada em 1992, foi a maior rede brasileira de BBSs. Antes com estrutura e nodelist independentes, a partir de maio de 2002 ela passou a fazer parte da Fidonet como um grupo de distribuição de echomail em língua portuguesa aberto a sistemas interessados não só do Brasil mas de vários outros países.

Chegou a alcançar o número de 130 BBSs filiadas, que realizavam troca diária de dados (evento) para atualização dos grupos de mensagens.

De forma pioneira, disponibilizou um gateway com a Internet, permitindo que usuários das BBSs filiadas pudessem enviar e receber e-mails para/de qualquer endereço válido da Internet, bastando usar um prefixo nos endereços padrão Fidonet que a RBT utilizava. Tal prefixo era utilizado para fazer o correto roteamento da mensagem para fora da RBT.

Sua utilização declinou com o advento a popularização da Internet no Brasil e a conseqüente migração do público para fóruns baseados em NNTP, como a U-Br e fóruns baseados em HTTP.

Ligações externas 

Sítio oficial
Sítio de uma BBS afiliada da RBT

BBS